Владимир Глебович:
 Владимир Глебович (князь переяславский)
 Владимир Глебович (князь пинский)
 Владимир Глебович (князь пронский)